Собака (ч. та ж. роду), або Пес (Canis) — рід ссавців родини псові (Canidae).
 Дикий собака (Canis lupus) — вид ссавців, роду пес; відоміший як вовк.
 Динго — здичавілий свійський пес, що повернувся до дикого свособу життя та поширився на великій території.
 Єнотоподібний собака — одна з назв єнота уссурійського - ссавця родини псові зі Східної Азії.
 Койот — хижий ссавець родини псові.
 Магеллановий собака — вид південноамериканських диких псів.
 Шакал
 Собака свійський (Canis lupus familiaris) — підвид ссавців виду вовк.
 Собаки військового призначення
 Протитанковий пес — спеціально дресирований пес з укріпленим на ньому набоєм ВР.
 Собаки службового призначення
 Аляскінський маламут — великий міцний їздовий собака, що походить з Аляски та арктичних районів.
 Аргентинський дог — порода службових і мисливських псів з Аргентини.
 Афганський хорт — порода мисливського пса, схожа на салукі, але з густішою шерстю.
 Вовчий собака Саарлоса — порода службових псів, отримана Ландером Саарлосом.
 Гренландський собака — їздовий пес, виведений в Гренландії.
 Ескімоський лайка — порода псів, відома з прадавніх часів. Відноситься до порід арктичних їздових псів.
 Сибірський хаскі — порода псів, яку, як вважається, вивели чукчі/
 Даксхунд — порода мисливських норних псів;

Див. також 
 Катран — або морський собака — єдиний вид акул у Чорному морі.
 «Собака Баскервілів» — детективна повість англійського письменника сера Артура Конан Дойла.

Примітки 

Породи собак